Нижче наведено дискографію американського репера Spice 1.

Студійні альбоми

Міні-альбоми 
 1991: Let It Be Known

Мікстейпи 
 2010: Hallowpoint

Компіляції 
 1998: Hits
 2000: The Playa Rich Project
 2001: Hits II: Ganked & Gaffled
 2002: The Playa Rich Project 2
 2002: Hits 3
 2002: Thug Disease
 2005: Bossed Out
 2005: The Thug in Me
 2006: Life After Jive: 2000 to 2005
 2007: Thug Association
 2008: Thug Reunion

Спільні альбоми 
 2003: NTA: National Thug Association (разом з Bad Boy)
 2004: The Pioneers (разом з MC Eiht)
 2006: Keep It Gangsta (разом з MC Eiht)
 2007: Criminal Intent (разом з Jayo Felony)
 2015: Thug Therapy (разом з Bossolo)

У складі Criminalz 
 2001: Criminal Activity

У складі Thug Lordz 
 2006: Trilogy

Гостьові появи 

 1993: «Spice 1 wit da Banksta» (Ant Banks з участю Spice 1)
 1993: «The Dangerous Crew» (Too Short з уч. Spice 1, Shorty B, Ant Banks та Goldy)
 1994: «2 Kill a G» (Ant Banks з уч. Spice 1 та Too Short))
 1994: «East Coast/West Coast» (Simplé E з уч. Spice 1)
 1994: «Gangsta Team» (South Central Cartel з уч. Spice 1, MC Eiht, Ice-T, Spice 1 та 2Pac)
 1994: «Nigga Sings the Blues» (із саундтреку Jason's Lyric)
 1994: «Nuthin' but the Gangsta» (MC Eiht з уч. Spice 1 та Redman)
 1995: «Sound of Lead» (Ant Banks з уч. Spice 1 та 187 Fac)
 1995: «Born II Die» (із саундтреку Tales from the Hood)
 1995: «Dusted N Disgusted» (E-40 з уч. 2Pac, Spice 1 та Mac Mall)
 1995: «Gun Smoke» (South Central Cartel з уч. G-Nut, 187 Fac, Spice 1 та Big Mike)
 1995: «No Peace» (South Central Cartel з уч. Spice 1, Boss, Ice-T, Treach та Powerlord JEL))
 1995: «Pass da Dank» (South Central Cartel з уч. Ant Banks, Spice 1, Dee, Mel-Low, Tre-Duce та Mr. Wesside)
 1995: «Trouble (Scared to Blast)» (Too Short, Spice 1, J-Dubb)
 1996: «Check Ya Self» (Spice 1, Celly Cel, 187 Fac, Ant Banks, Gangsta P з America Is Dying Slowly)
 1996: «Slugs» (із саундтреку Original Gangstas]])
 1996: «Red Rum» (Celly Cel з уч. Spice 1)
 1997: «All Head No Body» (187 Fac з уч. B-Legit, Big Lurch, Gangsta P, Spice 1 та V-Dal))
 1997: «Function» (Da' Unda' Dogg з уч. Spice 1)
 1997: «Don't Stop» (Seagram з уч. Spice 1)
 1997: «Fac Not Fiction» (187 Fac з уч. Spice 1 та D tha Poet)
 1997: «I'm Losin' It» (2Pac з уч. Big Syke та Spice 1)
 1997: «West Riden» (Ant Banks з уч. King T та Spice 1)
 1997: «Why You Wanna Funk?» (E-40, The Click, Spice 1 із саундтреку High School High'')
 1998: «360°» (Eightball з уч. E-40, Rappin' 4-Tay, Spice 1 та Otis & Shug)
 1998: «Don't Wait» (Devin the Dude з уч. Spice 1 та DMG)
 1998: «Heat» (Paris з уч. Jet та Spice 1)
 1998: «I Can't Turn Back» (із Cellblock Compilation, Vol. 2: Face/Off)
 1998: «Mob On» (Paris з уч. Spice 1)
 1998: «Salt Shaka» (2 One One з уч. Spice 1)

 1999: «Black Jesse James» (Dre-D з уч. Greedy та Spice 1)
 1999: «Killa Foe My Skrilla» (Arapahoe TRUES з уч. Spice 1)
 1999: «Section 11350» (Kokane з уч. Spice 1)
 1999: «Shook Niggas» (T.W.D.Y. з уч. Dolla Will, MC Ant та Metro)
 1999: «Wet Party» (Tear Da Club Up Thugs з уч. Spice 1 та M-Child)
 2000: «AK Spray» (Flesh-N-Bone з уч. Spice 1)
 2000: «Hustlers Dream» (із саундтреку Blood and Tears)
 2000: «In Yo' Look» (Sean T з уч. Spice 1 та Crime Boss)
 2000: «Smash» (Outlawz з уч. Bad Azz, Low Lives та Spice 1)
 2000: «U Better Get Ready» (Black Mophia Clan з уч. Spice 1)
 2000: «Who Got the Keys?» (Low Life Mafia з уч. Spice 1)
 2000: «Wig Split» (DenGee з уч. Spice 1)
 2001: «The Payback» (187 з уч. Spice 1 та TJ Lavin)
 2003: «Game» (40 Glocc з уч. Spice 1 та Tray Deee)
 2004: «In the Ghetto» (Trae з уч. Russell Lee, Spice 1, Yung Redd та Lil' Boss)
 2004: «Some Girls Deserve to Die» (Mars з уч. Spice 1)
 2005: «Second Time Around» (Mars з уч. Arsenal, Miss Money та Spice 1)
 2005: «Westcoast California» (C-Bo з уч. Spice 1 та Mississippi)
 2006: «Public Enemy No. 1» (Timz з уч. Spice 1)
 2006: «The New West» (Playalitical з уч. Spice 1)
 2007: «Murder'Ra» (Z-Ro з уч. Pimp C, Spice 1 та Vicious)
 2007: «My Heat Go…» (Tito B з уч. Spice 1 та Lil Coner)
 2007: «Start a Problem» (Daz Dillinger з уч. Spice 1 та Rosco)
 2007: «Staying Alive» (Z-Ro з уч. Spice 1)
 2007: «Tell Me What U Want» (Daz Dillinger з уч. Spice 1, San Quinn та Francci)
 2008: «No Thang» (Kung Fu Vampire з уч. Spice 1)
 2008: «Street Life» (Grave Plott з уч. Spice 1)
 2009: «6 Ways from Sunday» (Killa C з уч. Tech N9ne, Haystak, Spice-1, Bizarre та Skatterman)
 2009: «Street Life» (Collarossi з уч. Spice 1, Celly Cel та Rick Bone))
 2010: «The Game Needs Me» (Suga T з уч. Spice 1)
 2012: «Pistol in da Club» (Mac Mall з уч. Spice 1, Rappin' 4-Tay, San Quinn, Telly Mac, Homewrecka та Matt Blaque)
 2012: «The Other Day Ago» (E-40 з уч. Spice 1 та Celly Cel)
 2013: «AmeriCanadian Dream» (Young Noble та Deuce Deuce з уч. Spice 1)
 2013: «Expiration Date» (Celly Cel з уч. Trae tha Truth та Spice-1)
 2013: «Underground All Stars (The Anthem)» (Bloodstepp з уч. King Gordy, The Jokerr, Lo Key, Mister K.A, T.O.N.E-Z, Molly Gruesome, Playboy the Beast, Mars, Razakel, Tre lb, Axe Murder Boyz, Grewsum, Mastamind, Insane Poetry, Basick, Spice 1 та KidCrusher)
 2014: «Lyrical Homicide» (Bossolo з уч. Aloe Jo'El, Ms.Toi та Spice 1)
 2014: «Underground MVP» (Bloodstepp з уч. Spice 1)
 2014: «Unspoken Freaky Tales» (Bad Habit з уч. Slip Capone та Spice 1)
 2014: «West Coast Gangsta» (C-Siccness з уч. Baby Eazy-E 3, Cobra Snake da Venomus та Spice 1)
 2015: «Anutha Story» (CartelSons з уч. Spice 1, Bossolo, Half Deezy та Aloe Joel)
 2015: «Critical Condition» (Rhyme Scheme з уч. Spice 1, Badd Azz та Gwap)
 2015: «Fucc the Rest» (Daz Dillinger з уч. Spice 1 та MC Eiht)
 2015: «Real G's» (Chief Scrill з уч. Coo Coo Cal та Spice 1)
 2015: «That Brown That White» (The Boy Boy Young Mess з уч. Spice 1 та Magnolia Chop)
 2015: «We in This» (Chief Scrill з уч. Spice 1 та Cabby)

Посилання 

Spice 1
Spice 1